HMV est un sigle formé des trois lettres H, M et V qui peut désigner :
 His Master's Voice, un label britannique connu également sous son appellation française La Voix de son maître ;
 HMV Hammersmith Apollo, une salle de concert située dans le quartier d'Hammersmith, à Londres (Royaume-Uni) ;
 Hardcore Masterz Vienna, un groupe de musique électronique autrichien.